Костецкая — женская форма фамилии .
 Костецкая, Екатерина Александровна (род. 1986) — российская спортсменка (лёгкая атлетика), мастер спорта России международного класса.
 Костецкая, Оксана Витальевна (род. 1970) — российская актриса театра и кино.
 Костецкая, Ольга Ивановна (до замужества Двирна; род. 1953) — советская легкоатлетка, специализировавшаяся в беге на средние дистанции.